Мелкое — озеро на востоке полуострова Холмистый острова Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа. Приморский район Архангельской области России.

Является самым крупным озером острова, его площадь — 2,9 км². Площадь водосбора — 57,6 км².

В озеро впадает одна крупная река и три ручья. Соединено протокой с морем. Дно и берега сложены песчаником.

КОд по Государственному водному реестру — 03030010211103000028915.

Примечания 

Озёра Земли Франца-Иосифа
Греэм-Белл